Le mot forum (prononciation ) peut avoir en français diverses significations.

Nom commun

Antiquité romaine 
Historiquement, dans la Rome antique, le mot d’origine latine « forum » désignait :
 d'une manière générique la place publique d'échange, forum (pluriel français « forums », pluriel originel latin « fora ») ;
 de façon plus précise, le vieux forum républicain de Rome ou forum romanum, auxquels furent adjoints les forums impériaux (voir le détail ci-dessous dans la section « Toponymes »).

Il désignait aussi le centre géométrique commercial, social, administratif, religieux et politique : dans chaque ville, il était le centre géométrique. Autour du forum, étaient placés des bâtiments administratifs et religieux entourés de colonnades et portiques. Ce lieu, décoré par un grand nombre de statues de personnalités remarquables, connaissait une vive affluence, car les habitants venaient y tenir des cérémonies, assister aux sacrifices ainsi que discuter, flâner et acheter diverses choses dans les boutiques présentes.

Actuellement 

Dans la vie moderne, en français, « forum » peut désigner :
 une place réservée aux piétons ;
 une réunion avec débat autour d'un thème ;
 en informatique, un forum (sens provenant du latin et de l'anglais) est un espace virtuel qui permet de discuter  librement  de divers sujets ;
 en science politique, un espace de négociation et d'échange sur un thème précis et entre différents acteurs (ex. : forum social).

Culture 
 Forum, un film de Mireille Dansereau.
 Forum, une radio régionale française.
 Forum, une émission d'actualité et de débats de la radio suisse romande La Première.
 Le théâtre forum, une technique de théâtre.

Toponymes

Antiquité romaine 
Seuls les forums de la ville de Rome portent des noms particuliers :
 le Forum Romain, le plus ancien et un des plus grands sites archéologiques de Rome ;
 le Forum Boarium, ou marché aux bœufs ;
 le Forum de César, le premier des forums impériaux de Rome ;
 le Forum d'Auguste ;
 le Forum de la Paix, ou forum de Vespasien ;
 le Forum de Nerva ;
 le Forum de Trajan, forum impérial dans sa forme la plus achevée.
On connaît aussi à Paris, le forum de Lutèce, monument disparu dont l'état originel a été reconstitué par les archéologues à partir de vestiges sous la rue Soufflot.

Espaces urbains 

 Le Forum d'Alger, place piétonne équipée d'une tribune et d'un balcon, d'où a commencé l'insurrection du  et d'où le Général de Gaulle a prononcé le  son célèbre discours commençant par « Je vous ai compris ».
 Le Parc del Fòrum, parc public et balnéaire situé entre le district de Sant Martí à Barcelone et la commune de Sant Adrià de Besòs qui accueille notamment le festival de rock Primavera Sound Festival
 Le Forum de Lille est l'un des trois quartiers originels de Lille mentionnés dans le plus ancien document daté de 1066 donnant des éléments sur la ville.

Stations de métro 

 « Forum », une station de correspondance du métro de Copenhague (Danemark).
 « El Maresme-Fòrum » une station de la ligne 4 du métro de Barcelone.

Centres commerciaux 
 le Forum des Halles, à Paris ;
 le Forum commercial, à Bayonne ;
 le Forum, situé à Helsinki en Finlande ;
 Forum, centre commercial situé en Finlande à Turku ;
 le Forum, situé à Jyväskylä en Finlande.

Bâtiments publics et privés 
 Le Forum de Montréal, une salle omnisports de Montréal maintenant transformée en centre commercial et salles de cinémas.
 L'Hotel Forum, ancien hôtel de Cracovie, en Pologne.
 Le Forum Fribourg, à Granges-Paccot, en Suisse.
 Le Forum de Liège, salle de spectacle de style Art déco.
 Le Forum de Lille à l'angle de la rue Gustave-Delory et de l'avenue Charles-Saint-Venant était un immeuble de bureaux du conseil général du Nord construit en 1970 et détruit en 2022 pour être remplacé par un autre ensemble immobilier « l'Agora ».

Partis politiques 
 Le Forum des républicains sociaux, un parti politique français.
 Le Forum civique, un parti politique de l'ancienne Tchécoslovaquie.

Autres 
 Le Forum économique mondial,  une fondation à but non lucratif connu pour sa réunion annuelle, habituellement à Davos en Suisse, qui rassemble quelques dirigeants d'entreprise, responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes,
 Le Forum social mondial, un forum altermondialiste, considéré comme une alternative au précédent.
 Le Forum universel des cultures, un ancien forum international sur la culture dont la première édition s'est tenue à Barcelone en 2004.

Notes et références